Водіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 80 км на південь від Меца, 29 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Водіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Водіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водіньї на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель